Ellsworth peut faire référence à :

Patronyme 

 Brad Ellsworth, né en 1958, homme politique américain ;
 Carl Ellsworth, scénariste américain ;
  (1837-1861), connu pour être le premier tué de la guerre de Sécession américaine ;
 Henry William Ellsworth (1814-1864), homme politique, diplomate et poète américain, petit-fis d'Oliver Ellsworth ;
 Kiko Ellsworth, né en 1973, acteur américain ;
 Lincoln Ellsworth (1880-1951), explorateur polaire américain ;
 Oliver Ellsworth (1745-1807), homme de loi et révolutionnaire américain, l'un des rédacteurs de la Constitution des États-Unis et président de la Cour suprême.

Toponyme 

 Comté d'Ellsworth, un comté du Kansas
Ellsworth (Illinois)
 Ellsworth (Indiana), maintenant connu comme North Terre Haute (Indiana) 
Ellsworth (Iowa) 
Ellsworth (Kansas)
Ellsworth, une localité du comté de Hancock dans le Maine,
Ellsworth (Michigan) 
Ellsworth (Minnesota)
Ellsworth (New Hampshire)
Ellsworth (Pennsylvanie)
Ellsworth (Wisconsin)
Ellsworth AFB (Dakota du Sud)
Ellsworth (Wisconsin) 
Ellsworth Township 

En Antarctique, les lieux suivants sont nommés en hommage à Lincoln Ellsworth :
Terre d'Ellsworth
Monts Ellsworth, la plus haute chaîne de l'Antarctique
 Mont Ellsworth, plus haut sommet de la chaîne de la Reine-Maud 
 Lac Ellsworth, un lac d'eau liquide enfoui sous la glace (comme le lac Vostok)

Autres 
 Ellsworth, nom dans la version anglaise originale de Génius, un personnage de fiction de l'univers de Mickey Mouse.
 Ellsworth Toohey, un personnage du roman La Source vive d'Ayn Rand 
 Ellsworth, une chanson du groupe de country Rascal Flatts

Patronyme anglais